Pește se poate referi la:

 Pește, animal vertebrat, craniat, ce trăiește în mediu acvatic
 Râul Pește

 Pești (zodie)
 Peștii (constelație)

Altele 
 Râul Peștelui
 Râul Peștilor
 Pârâul Peștilor
 Râul Peștiosul

 Râul Valea cu Pești
 Râul Valea de Pești
 Râul Valea Peștilor, Valea Neagră
 Râul Valea Peștilor, Vaser

 Râul Izvorul cu Pești
 Pârâul cu Pești

Vezi și 
 Peștiș (dezambiguizare)
 Peșteana (dezambiguizare)
 Peștișani, sat în județul Gorj
 Peștenița, sat în județul Hunedoara
 Peștenuța, sat în județul Mehedinți
 Peștișu Mare, sat în județul Hunedoara